Durchschlag steht für:

 Durchschlag (Bergbau), im Berg- und Tunnelbau die Schaffung einer Verbindung zwischen Grubenbauen
 eine beim Schreiben mit der Hand oder der Schreibmaschine entstehende Kopie, siehe Durchschreibepapier
 ein grobes Lochsieb, siehe Seiher
 ein Handwerkzeug zum Durch- oder Herausschlagen von Bolzen oder Stiften, siehe Durchtreiber
 elektrischer Durchschlag, ein Vorgang bei elektrischer Überspannung, siehe Spannungsdurchschlag
 den bei einer Kollision mit einem harten Gegenstand bis zur Felge durchgedrückten Reifen eines Fahrzeugs, speziell eines Fahrrads, wenn dies die Perforation des Schlauchs zur Folge hat, siehe Reifendefekt#Durchschlag  

Durchschlagen im Speziellen steht für:
 den Wechsel der Kreislage beim Messen mit dem Theodolit, siehe Kreislage
 das Durchdringen eines Mediums mittels eines Impaktors, siehe Durchschlagskraft
 die durchschlagende Zungenstimme bei der Orgel und Harmonikainstrumenten, siehe durchschlagende Zunge
 Empfang eines sehr starken Senders auch außerhalb der eingestellten Frequenz oder in anderen Wellenbereichen, siehe Empfangsstörung

Durchschlag ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Durchschlag (* 1958), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Thomas Durchschlag (* 1974), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch: